Исидор или Исидорус () е метеоритен ударен лунен кратер на предната страна на Луната.

Кратерът е силно ерозиран, във вътрешната му страна се намира страничният кратер Исидор А (Isidorus A).

Кратерът е наречен от Международния астрономически съюз (IAU) през 1935 г. на испанския Светия и учен Исидор Севилски (560–636), епископ на Севиля.

Сателитни кратери

Източници 

 John E. Westfall: Atlas of the Lunar Terminator. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2000, ISBN 0-521-59002-7.

Външни препратки 
 Isidorus, Gazetteer of Planetary Nomenclature, IAU (WGPSN) / USGS
 Isidorus, The-Moon Wiki

Кратери на Луната